Улица Шабалина:
 Улица Шабалина — улица в Архангельске.
 Улица Шабалина — улица в Мурманске.
 Улица Шабалина — улица в Севастополе.